ZeVenOS é uma  distribuição Linux alemã. É baseado no Ubuntu  e centra-se em um rápido e fácil de usar o sistema, simulando a aparência do BeOS. A atual versão estável do ZevenOS é a versão 6.0 (31 de Dezembro de 2014) e baseia-se no Ubuntu 14.04 LTS "Trusty Tahr" release.

Além das aplicações comuns, ZevenOS e Neptune oferece um monte de ferramentas multimídia e é adequado para reprodução de mídia e com um conjunto completo de codecs, bem como a flashplayer.

ZevenOS-Neptune antigo nome do Neptune  é baseado em Debian GNU/Linux-"Stable". Ele vem com o mais novo Kernel com suporte de hardware moderno ele vem com KDE4 Desktop é otimizado para ser executado a partir de um USB stick. O lançamento do ZevenOS-Neptune versão 2.0 e 2.5 é a primeira versão que foi lançado em duas edições - "Full-Edition" (com o KDE SC) e "Edition-Minimal" (com o LXDE).

Neptune inclui as versões correntes do KDE Plasma Workspace, Chromium, VLC, Amarok, LibreOffice etc.

O ex-ZevenOS Neptune "Minimal-Edition", requisitos mínimos de sistema e menor iso <700 MB incluído  PCManFM, DeaDBeef, Gnome-Mplayer (com Mplayer2), AbiWord, Iceweasel & Icedove. O resto é quase 100% estável do Debian puro, exceto para as ferramentas ZevenOS, como o MAGI, MAGI 2, Deskbar, Encode e YAVTD.

Desde a versão 3.0 Neptune é exclusivamente construído para CPUs de 64 bits. A versão estável atual é Neptune 4.1 .

História
Antes o projeto-se chamava Zebuntu, "Ze" no começo do nome, refere-se ao recém-falecido Zeta e "buntu", ao famoso Ubuntu.

Requisitos de sistema 
 Processador x86 (ou mais atual)
 192 MB de memória RAM
 3 GB de espaço livre em disco rígido
 Partição de sistema todas suportadas pelo Linux e incluindo detecção automática de partições BFS (OpenBFS)
 Placa de vídeo compatível com VGA
 Teclado
 Mouse compatível com porta PS/2 ou serial e USB

Referências

Ligações externas 
 Página Oficial ZevenOS

BeOS
Distribuições baseadas em Ubuntu Linux
Distribuições Linux da Alemanha